Ring om de zon (Asimov), sciencefictionverhaal van Isaac Asimov
Ring om de zon (Simak), sciencefictionroman van Clifford D. Simak